Louis-Charles-Marie Champigneulle, dit « Charles II Champigneulle » ou « Charles Champigneulle fils » (1853-1905) est un maître-verrier français.

Biographie 

 

Distinctions:

1878 : Paris: membre du jury, Hors concours

1883 : Amsterdam, Médaille d'or
1884 : Paris, Arts décoratifs, prix du concours

1885 : Delft, Premier Prix

1885 : Paris, Exposition du travail, membre du jury, Hors concours

1886 : Nouvelle Orléans, deux premiers prix

1887 : Le Havre membre du jury, Hors concours

1887 : Chevalier de la légion d'honneur

1888 : Grande médaille de Hollande

1889 : Paris, exposition universelle, membre du jury, rapporteur de la classe des vitraux

1890 : Académie nationale, Grand prix d'honneur

1891 : Moscou, membre du jury d'admission

1892 : Chicago, membre du jury d'admission

1894 : Lyon, exposition universelle, Grand Prix

1900 : Paris, Exposition universelle, Membre du jury, Hors concours

1903 : Limoges, Membre du jury, Hors concours

Descendance
Son fils Charles-Marie Champigneulle (1880-1908) est architecte et maître verrier. Il meurt prématurément en 1908 dans un accident de voiture. 

Sa fille Elisabeth épouse le docteur André Favre.

Son petit-fils Jacques-Charles Champigneulle (1907-1955) n'a qu'un an et demi à la mort de son père Charles-Marie. Il devient également maître-verrier entre 1928 et 1952 et célèbre pour la décoration du salon du paquebot Normandie. Cette œuvre est réalisée avec le concours du dessinateur Jean Dupas. On peut voir la fresque exposée au musée de la Marine de Paris.

Réalisations 
Charles Champigneulle a participé à la réalisation des vitraux des monuments suivants :
 Église Saint-Vaast de Béthune
 Église Saint-Pierre de Bouvines
 Église Saint-Jacques de Compiègne
 Château Lobstein à Ville-sur-Illon
 Église Notre-Dame de Saint-Mandé
 Salle Poirel, Nancy : Allégorie de la peinture (1889)
 Église Notre-Dame de Sablé-sur-Sarthe (1895)
 Église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Ouen
 Oratoire-musée de Port-Royal des Champs (vers 1895)
 Église Saint-Saturnin d'Antony (1900)
 Église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette (1921)
 Église Saint-Pierre d'Avon
 Chapelle de la famille Oscar Chagot ( division, cimetière du Père Lachaise) : Christ en croix (non daté)
 Hôtel de ville de Vannes, (1884) vitrail d'Anne de Bretagne
 Palais Bénédictine de Fécamp, salle gothique, vitrail du fondateur

Galerie

Voir aussi

Sources 
 .

Maître verrier français
Naissance en avril 1853
Naissance à Metz
Décès en octobre 1905
Membre de la Ligue de la patrie française
Décès à 52 ans